Amaranthus lividus subsp. ascendens  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus lividus subsp. ascendens descrita por (Loisel.) Wachter es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus lividus subsp. ascendens descrita por (Loiseleur) Heukels es el Amaranthus blitum subsp. blitum de L.]

Referencias